Амзара — название населенных пунктов в Абхазии:
 Амзара (или Хеивани) — село в Гагрском районе. 
 Амзара — село в Гульрипшском районе.